В период с 1968 по 1972 годы по программе «Аполлон» было выполнено 9 полётов к Луне. Три экспедиции прошли без высадки астронавтов на Луне и шесть — с посадкой на Луне. Всего 24 астронавта США летали до Луны и обратно. Во время каждой из шести экспедиций с посадкой на Луне два астронавта выходили на поверхность Луны и один оставался в орбитальном модуле; таким образом, на Луне побывали 12 землян. Три астронавта — Джеймс Ловелл, Джон Янг и Юджин Сернан — по два раза летали к Луне, причём Янг и Сернан во время второго полёта высаживались на Луне. Из-за аварии, произошедшей на «Аполлоне-13», Джеймсу Ловеллу не удалось высадиться на Луну.

Ссылки 
 http://www.friends-partners.org/mwade/
 https://web.archive.org/web/20041216080441/http://space.kursknet.ru/
 Сколько человек ходило по Луне? Отобранные фото миссий «Аполлон»

Программа «Аполлон»

Списки астронавтов США